Изясла́в Миха́йлович Ви́нтерман (род. 15 января 1961 года) — израильский русский поэт, эссеист.

Биография 

Родился в Киеве. С 1992 года живёт в Иерусалиме. Член Союза писателей Израиля. Автор публикаций и книг стихов и эссе. Лауреат премии Союза писателей Украины «Скарбница» за книгу стихов «Время ожидаемого» (1989), премии им. Ури-Цви Гринберга за лучшее поэтическое произведение (2004, 2005).

Книги стихов 
 «По дороге со всеми». Киев. «Радянський письменник», 1989.
 «Время ожидаемого». Киев. «Молодь», 1989.
 «Отчасти». Киев. «Радянський письменник», 1990.
 «Видения». Киев. «Час», 1990.
 «288 искр». Киев. «Радянський письменник», 1991.
 «Приступ ночи». Иерусалим. VIC, 1996.
 «Южный ветер, белый огонь». Иерусалим. VIC, 1997 (параллельный текст по-русски и на иврите).
 «Оптимизм дневного света». СПб. «Геликон Плюс», 2001.
 «Игры слёз». СПб. «Геликон Плюс»/«Амфора», 2004.
 «Winter man». СПб., «Геликон Плюс», 2008.
 «Блуждающие сны». Киев. «Радуга», 2012.
 «Точка с божьей коровки». Москва. «Русский Гулливер», 2014 (полный текст, 366 Кб).
 «Огонь на двоих». Кыштым, 2015 (полный текст книги, 2700 Кб).
 «ТАМВСЕРДЦЕВИНЕ». Екатеринбург. «Евдокия», 2016 (полный текст, 2600 Кб).
 «Лжевремя». Москва. «Русский Гулливер», 2016 (полный текст книги, 295 Кб).
 «Галлюцинариум». Москва. «Воймега», 2017 (полный текст книги, 1,05 Мб).
 «Страсть страстей». Москва. «Сибирский тракт», 2018 (полный текст, 2,92 Мб).
 «Пчеловек». Москва. «Воймега», 2019.
 «Иммортель». Москва. «СТиХИ», 2020.
 «Вниз головой напополам». Москва. «Формаслов», 2021 (ознакомительный фрагмент, 0,6 Мб).
 «Свет дрожащий. Собрание стихотворений». Москва. «СТиХИ», 2021.
 «Эвоэ» (текст, 834 Кб) / «Легкий я самолёт» (текст, 750 Кб) – две книги в одной обложке. Екатеринбург. «Евдокия», 2022.

Публикации в интернет-изданиях 
 Альманах «Литературный Иерусалим»
 Альманах «Сетевая словесность»
 Литературный портал «Мегалит»
 Страница на сайте «Тенёта»
 Проект «Киевский календарь»
 Интернет-проект «Журнальный зал»
 Интернет-проект «Полутона» (2018 г.)
 Слушать стихи. Журнал «Вечерний Гондольер»
 Стихи из книги «Страсть Страстей». «Витражи» №11 (2019). Проект «Журнальный мир»
 «Чтоб и любить, и не сопротивляться…». «Литературный Иерусалим» №26 (2021). Проект «Журнальный мир»
 «Я думал – жизней будет много...». Избранные стихи в рубрике «Литературная коллекция». Журнал «Веси» №3 (2021). Выпуск в PDF, 14Mb
 «Земля я небо». Избранные стихи. Журнал «Нижний Новгород» № 42 (№ 1, 2022 г.), сс. 133-136. Выпуск в PDF, 2.1Mb

Видеозаписи 

 Презентация книг «Лжевремя» и «ТАМВСЕРДЦЕВИНЕ» в Культурном центре Фонда «Новый мир» (Москва), 28 октября 2016 г.
 Презентация книги «Галлюцинариум» в Культурном центре Фонда «Новый мир» (Москва), 7 ноября 2017 г.
 Литературно-критический проект "Полёт разборов", серия 37. Культурный центр имени Крупской (Москва), 3 декабря 2018 г.
 С. Винтерман читает свои стихи из сборников «Страсть Страстей» и «Пчеловек», 31 октября 2019 г.

Рецензии 
 Рецензия Г. Каневского на сборник «Точка с божьей коровки», Новая литературная карта России, 2014
 Рецензия Е. Перченковой на сборник «Точка с божьей коровки» в журнале «Лиterraтура», 2015
  Рецензия С. Слепухина на сборник «ТАМВСЕРДЦЕВИНЕ» в журнале «Белый Ворон» на портале «Мегалит», 2016
 Рецензия С. Слепухина на сборник «Лжевремя» в приложении НГ-EXLIBRIS «Новой Газеты», 2017
 Рецензия Эмиля Сокольского на сборники «Лжевремя» и «ТАМВСЕРДЦЕВИНЕ» в журнале «Дети Ра» № 7 (153), 2017
 Рецензия М. Марговской на книгу «Галлюцинариум». «Новая газета», приложение «Ex Libris», 02.08.2018
 Рецензия Е. Абдуллаева Рецензия на книги «Галлюцинариум» и «Страсть страстей». «Дружба Народов», № 3, 2019
 Рецензия А. Таврова на книгу «Страсть страстей». Электронный литературный журнал «Лиterraтура», № 148, 2019
 Рецензия Эмиля Сокольского на книгу «Пчеловек». Журнал «Гостиная», вып. 106, 2020
 Рецензия Е. Риц на книгу «Пчеловек». Альманах «Артикуляция», вып. 11, август 2020
 На лунных батарейках. Денис Липатов о книге «Пчеловек». Журнал «Волга», №9, 2020
 Рецензия Д. Артиса на книгу «Страсть страстей». Журнал «Формаслов», 2020
 Неприкосновенный свет. Владимир Антропов о книге Изяслава Винтермана «Свет дрожащий». Литературный портал Textura, 18.12.2021

Ссылки 
  — Живой журнал И. Винтермана

Персоналии:Иерусалим
Поэты Израиля
Поэты Украины
Русские поэты